Tet, Tét, Têt oder Tết steht für:

 Tet (Hebräisch), der neunte Buchstabe des hebräischen Alphabets 
 Tét, Ort in Ungarn
 Tet, Buchstabe des phönizischen Alphabets, siehe Phönizisches Alphabet#Tet
 Tet, ägyptische Hieroglyphe für „Dauerhaftigkeit“, „Ewigkeit“ oder „unvergänglich“
 eingetragenes Warenzeichen der Firma Bahlsen ab 1903, abgeleitet von der ägyptischen Hieroglyphe
 Têt, Fluss in Frankreich 
 Kleingebiet Tét, Westungarn
 Tết Nguyên Đán, vietnamesisches Neujahrsfest
 Tet-Offensive, Reihe militärischer, offensiver Operationen der nordvietnamesischen Armee und des Vietcong

TET steht als Abkürzung für:
 TET (Satellit), deutsches Kleinsatellitenprogramm (Technologie Erprobungs-Träger)
 TET – Travailleur En Trance, Elektro-Band aus Hamburg
 TET-Stadt, nicht verwirklichtes städtebauliches Projekt
 TET (Fernsehsender), ukrainischer Fernsehsender
 Theoretische Elektrotechnik
 Thüringer Energie Team, deutsches Radsportteam
 Bahnhof Eutingen im Gäu nach DS 100
 Trans Euro Trail, Offroad-Track durch Europa

TET als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Rostock (für Teterow)

tet steht als Abkürzung für:
 Tetum (Sprache) (nach ISO 639-2), Amtssprache von Osttimor

Siehe auch:
 Thet (Begriffsklärung)

Abkürzung